Ausgetragen wurden die 10-km-Verfolgung der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 am 18. Februar 2006 um 12:30 im Centro Olimpico di Biathlon. Olympiasiegerin wurde Kati Wilhelm vor Martina Glagow, beide aus Deutschland. Die Bronzemedaille ging an die Russin Albina Achatowa.

Wettkampfbeschreibung 
Für das Verfolgungsrennen über 10 km qualifizierten sich die 60 besten Athletinnen des vorangegangenen Sprintrennens. Die Siegerin des Sprints ging als Erste ins Rennen, die anderen Athletinnen starteten mit dem Zeitabstand, den sie beim Zieleinlauf des Sprints hatten. Es waren fünf gleich lange Laufrunden zu absolvieren, nach den ersten vier mussten die Athletinnen in der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste die Athletin eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Insgesamt war eine Höhendifferenz von 200 bis 400 m zu überwinden. Siegerin wurde, wer als Erste das Ziel erreichte.

Totalanstieg: 340 m, Maximalanstieg: 13 m, Höhenunterschied: 41 m 
58 Teilnehmerinnen aus 22 Ländern, davon 41 in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 788 kB)

Einzelnachweise 

Verfolgung (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf